Maskerade (spanisch für „Maske“) steht für:
 Maskerade (Film), österreichischer Operettenfilm von Willi Forst (1934)
 Maskerade (2010), Horrorfilm
 Maskerade (Chatschaturjan), Theatermusik von Aram Chatschaturjan (1941)
 Mummenschanz (Roman), Original Maskerade, Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett (1995)
 Maskerade (Lermontow), Drama von Michail Lermontow (1835)
 Vampire: Die Maskerade, Pen-&-Paper-Rollenspiel
 veraltet für einen Kostümball
 Maskerade (Lied), ein Lied des deutschen Rappers Sido

Siehe auch: 

 Masquerade (Begriffsklärung)
 Maskeraden (algerisch-französische Filmkomödie 2008)
 Maske (Gesichtsbedeckung)